North East Lincolnshire är en enhetskommun (unitary authority) i Lincolnshire i England i Storbritannien. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Grimsby är administrativt centrum.

North East Lincolnshire delas in i:
 Ashby cum Fenby
 Aylesby
 Barnoldby Le Beck
 Beelsby
 Bradley
 Brigsley
 East Ravendale
 Great Coates
 Habrough
 Hatcliffe
 Hawerby cum Beesby
 Healing
 Humberston
 Immingham
 Irby
 Laceby
 New Waltham
 Stallingborough
 Waltham
 West Ravendale
 Wold Newton

Följande samhällen finns i North East Lincolnshire:
 Grimsby
 Cleethorpes
 Immingham
 Humberston
 Waltham
 Laceby
 Healing
 Habrough
 East Ravendale
 Irby upon Humber
 Hatcliffe

Väder
Klimatet i området (och i resten av England) är tempererat. I Cleethorpes finns en väderstation. Där är den varmaste månaden är augusti och den kallaste är januari.

Källor

Externa länkar

Englands enhetskommuner
Lincolnshire